

Населені пункти та їхні частини

 Константинувка — село в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Константинувка — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Константинувка — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Константинувка — частина села Старе Вежховиська в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Константинувка — частина села Кшивожека в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Константинувка — частина села Александрувка в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Константинувка — частина села Зайончково в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства

Примітки